Čiflik (makedonska: Чифлик) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Želino, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Čiflik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čiflik är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Čiflik. Runt Čiflik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Želino,  kilometer nordväst om Čiflik. 

Trakten runt Čiflik består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Želino (kommun)